Лыжный марафон — это длинная дистанция для женщин 30 км, для мужчин 50 км. 
Стиль передвижения как может быть конёк, так и классика. Дистанция является сложной, поэтому новичку не стоит бежать выбранную дистанцию. Уровень марафонской дистанции в лыжных гонках, также может быть сильнопересечённым, а также слабопересечённым. Данный вид старта, обычно проводится в конце сезона, так как лыжники уже готовы к выбранной дистанции.

Олимпийские игры 
На зимних олимпиадах марафонская гонка для мужчин появилась сразу с попаданием лыжных гонок в программу олимпийских игр — в 1924 году. Гонка в 30 км для женщин появилась в олимпийской программе в 1956 году на VII зимней олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо. 

Марафон
Лыжные гонки